Kuru — род тероподовых динозавров из семейства дромеозаврид (Dromaeosauridae), известных по ископаемым остаткам из отложений верхнемеловой (маастрихтской) формации Баруун Гоёот на территории современной Монголии. Включает единственный вид — Kuru kulla.

История открытия 
Голотип Kuru kulla, экземпляр , был обнаружен американо-монгольской экспедицией в отложениях местонахождения Хульсан в пустыне Гоби в 1991 году. Экземпляр представляет собой фрагментарный скелет, включающий правую предчелюстную кость, правую слёзную, неполную правую зубную, правую надугловую, 14 предкрестцовых позвонков, три хвостовых позвонка, фрагменты правой и левой верхней конечности, неполную подвздошную кость, дистальные концы обоих лобковых костей, правую и левую бедренные кости, правую большеберцовую кость и фрагменты правой и левой стоп. В 1992 году на конференции  () в Торонто было сообщено о принадлежности  к новому, на тот момент ещё не описанному таксону дромеозаврид.

В своей статье с описанием рода Achillobator Перл и соавторы (1999) ссылаются на несуществующую работу под названием «Morphology Dromaeosaurian dinosaur-Airakoraptor from the upper cretaceous of Mongolia». Вероятно, авторы подразумевали тезис SVP 1992 года, который на самом деле называется «New Dromaeosaur material from the Late Cretaceous of Mongolia»; таким образом, "Airakoraptor" — неофициальное (nomen nudum) наименование рода, к которому принадлежит . Наполи и соавторы (2021) предполагают, что название  "Airakoraptor" означает «похититель кумыса» (в Монголии кумыс также известен как airag или airak). 

В работе 2006 года, где был описан дромеозаврид Tsaagan, проиллюстрирована надугловая кость голотипа Kuru. В исследовании 2007 года экземпляр  (Zos Wash specimen), принадлежащий Velociraptor mongoliensis, ошибочно был указан как .

Вид и род Kuru kulla описали в 2021 году палеонтологи Джеймс Г. Наполи, Александр Алтьери Рюбеншталь, Бхарт-Аанджан Сингх Бхуллар, Алан Гамильтон Тернер и . Биноминальное название дано в честь Курукуллы — одной из дакини тибетского буддизма. На момент описания  — единственный известный образец Kuru kulla.

Филогения 
Филогенетический анализ Наполи и соавторов (2021) восстановил Kuru в составе подсемейства велоцирапторин (Velociraptorinae), в качестве сестринского таксона адазавра (Adasaurus) из отложений более молодой формации Нэмэгэт:

Примечания 

Дромеозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2021 году
Фоссилии из меловых отложений Монголии